Het seizoen 2011 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie ging op 20 maart 2011 van start en eindigt vermoedelijk op 27 november 2011. Het is het 67ste seizoen van deze hoogste voetbalcompetitie met Rosenborg BK als verdedigend kampioen.

Op 30 oktober 2011 veroverde Molde FK voor het eerst de landstitel in hun historie.

Voortgang
In het seizoen 2011 waren er de volgende vermeldenswaardige gebeurtenissen:
 in januari 2011 werd Ole Gunnar Solskjær aangesteld als hoofdtrainer van Molde FK, de ex nummer 10 van Manchester United kwam van voorgenoemde club, waar hij de jeugd trainde.
 op 16 mei 2011 werd er een nieuw toeschouwersrecord geregistreerd bij de wedstrijd Rosenborg - Haugesund (20.710 bezoekers).
 In juni 2011 werd verdediger Tom Høgli getransfereerd van Tromso IL naar Club Brugge tijdens het lopende seizoen.
 Emil Johansson, een linkerverdediger vertrok in juni van Molde FK naar FC Groningen.
 Anthony Ujah werd in juni 2011, halverwege het seizoen waarin hij topschutter was met 13 goals, weggekocht door 1. FSV Mainz 05.
 Coach Knut Tørum nam in juli ontslag bij IK Start, hij werd opgevolgd door Mons Ivar Mjelde, die ooit topscorer was in het seizoen 1993 van de Noorse competitie voor zijn club Brann Bergen.
 Vanwege Aanslagen in Noorwegen 2011 werd de 16e competitieronde in de Tippeligaen stilgelegd en verschoven.
 Aalesunds FK toont zich een echte cupvechter in het Europese UEFA League 2011/12 seizoen met klinkende overwinningen tegen Ferencvaros, Elfsborg IF en het Nederlandse AZ Alkmaar. De serie kwam ten einde in de uitwedstrijd naar de Alkmaarders, waar het team met 6-0 verloor.
 Op 27 oktober werd coach en oud Noors international Henning Berg (100 caps) ontslagen bij zijn club Lillestrom, vanwege de slechte resultaten in de competitie, zijn vervanger werd assistent coach Petter Belsnik.
 Op 30 oktober 2011 won Molde FK voor het eerst de landstitel in hun historie, tevens bestond de club honderd jaar dit seizoen. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer verzekerde zich van de landstitel door met 2-2 gelijk te spelen tegen Stromsgodset. Omdat concurrent Rosenborg hard onderuit ging tegen Brann Bergen (3-6) was Molde niet meer in te halen. Molde FK veroverde twee keer de nationale beker (in 1994 en 2005) maar werd nooit eerder Noors kampioen

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Molde FK
Bijgaand een overzicht van de spelers van Molde FK, die in het seizoen 2011 onder leiding van trainer-coach Ole Gunnar Solskjær voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Noorwegen werden.

Zie ook
Adeccoligaen 2011
Noorse voetbalbeker 2011
Noors voetbalelftal in 2011

Tippeligaen
Competitievoetbal 2011